La Société de Patrimoine des Infrastructure Numériques (SPIN) est une société d'État dotée d'un Conseil d'Administration et d'une Direction Générale. Elle a été créée par le decrét n°0248/PR/MENCPdu 19 juin 2012.

Présentation 
Son but est de valoriser les infrastructures numériques qui lui sont transférées, de détenir et gérer, pour le compte de l'État Gabonais des participations dans le secteur de l'Économie Numérique.

Missions                                                                                                                                                                             
Ces missions sont sous-entendus par deux objectifs : La réduction de la fracture numérique et la démocratisation de l'utilisation des TIC par les populations vivant au Gabon.

Activités 

 ACE GABON - Première filiale de la SPIN. ACE GABON est détenteur des droits et obligations de l'État Gabonais dans le Consortium ACE
 BNG CAB 4 - Le réseau de transport national optique
 DSP AXIONE - L'exploitation des actifs fibre optique dans une délégation de service public

Références 

 https://www.arcep.ga/documents/D%C3%A9cretn%C2%B00355.pdf
 https://spin.ga/missions-et-impacts/
 https://www.economie-numerique.gouv.ga/2-ministere/2078-secretariat-general/2084-entites-sous-tutelles/2101-societe-de-patrimoine-des-infrastructures-numeriques/
 https://www.economie-numerique.gouv.ga/2-ministere/2078-secretariat-general/2084-entites-sous-tutelles/2101-societe-de-patrimoine-des-infrastructures-numeriques/
 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/GA/le-secteur-du-numerique
 https://www.bdpmodwoam.org/articles/2014/11/01/fibre-optique-laninf-transfere-les-actifs-de-letat-a-la-spin/
 https://info241.com/le-gabon-se-dote-d-infrastructures-de-pointure-mondiale-avec-la,508
 https://www.submarinecablemap.com/submarine-cable/africa-coast-to-europe-ace

Liens externes 

 Site officiel https://spin.ga

Économie au Gabon